Powder Magazine ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Powder Magazine (Alabama), ID-Nr. 73000370
 Powder Magazine (Arkansas), ID-Nr. 93001096
 Powder Magazine (Louisiana), ID-Nr. 73000864
 Powder Magazine (South Carolina), ID-Nr. 72001200